

Patronyme 

 André Willms (1972-), rameur allemand.
 Christoph Willms (1948-2015), archéologue allemand.
 Günther Willms (1912-1998), juriste allemand.
 Johannes Willms (1948-2022), historien et journaliste allemand.
 Karri Willms (1969-), curleuse canadienne.
 Wilhelm Willms (1930-2002), prêtre catholique allemand, auteur de chansons et de poésies à thèmes religieux.

Voir aussi 
 
 

Patronyme germanique